— японский сэйю. Работает в агентстве VIMS. На десятой церемонии Seiyu Awards 2016 года удостоился награды как лучший начинающий актёр.

Биография 
Родился в Калифорнии, США. С семьей переехал в Японию в возрасте 9 лет.

Роли

Аниме-сериалы 
2012
 Sakamichi no Apollon — Сигэтора Маруо
 Shinsekai Yori — Сюн Аонума (14 лет)
 Sword Art Online — Рэкон

2013
 Gatchaman Crowds — Руй Ниномия
 Majestic Prince — Патрик Хойл
 Nagi no Asukara — Ацуси Минэгиси
 Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru — Тайси Кавасаки

2014
 Fairy Tail — Уосукэ
 Gundam Build Fighters Try — Тосия Сики
 Haikyuu!! — Сёё Хината
 Hitsugi no Chaika — Гай
 Kaitou Joker — Джокер
 M3: Sono Kuroki Hagane — Хэйто Исаку
 Mahouka Koukou no Rettousei — Синкуро Китидзёдзи
 Nobunaga Concerto — Мори Раммару
 Oukami Shoujo to Kuro Ouji — Ю Кусакабэ
 «Паразит» — Джо

2015
 Ansatsu Kyoushitsu — Юдзи Норита (серия 20)
 Gangsta. — Уоллес Аркангело (в молодости)
 Gatchaman Crowds insight — Руй Ниномия
 Haikyuu!! 2 — Сёё Хината
 Joukamachi no Dandelion — Харука Сакурада
 Kaitou Joker 2 — Джокер
 Makura no Danshi — Харуто Энокава
 Overlord — Нфиреа Бареаре
 Shinmai Maou no Testament — Рука
 Ushio and Tora — Балдандерс
 Yu-Gi-Oh! Arc-V — Халил

2016
 Acca-kun no ACCA Koza — Акка-кун
 Bananya — Малыш Бананя, Табананятати, Бананяко, Скумбрия Бананя, Мышь
 Cheer Danshi!! — Рюдзо Сакума
 D.Gray-man Hallow — Аллен Уокер
 Divine Gate — Бруно
 Haikyuu!! Karasuno Koukou vs Shiratorizawa Gakuen Koukou — Сёё Хината
 Hatsukoi Monster — Кадзуо Ногути
 Kaitou Joker 3, 4 — Джокер
 Servamp — Хью III
 Sousei no Onmyouji — Юто Идзика
 Super Lovers — Икуёси Сасаки
 Yuri on Ice — Кэндзиро Минами
 «Проза бродячих псов» — Дзюнса Сугимото

2017
 ēlDLIVE — Тюта Коконосэ
 Hand Shakers — Масару
 Super Lovers 2 — Икуёси Сасаки

2018
 Banana Fish — Скип
 Devilman Crybaby — Рё Асука
 Doreiku — Тайдзю Накано
 Hinomaru Sumo — Кэй Мицухаси
 Inazuma Eleven: Ares no Tenbin — Асуто Инамори
 Iroduku: The World in Colors — Тигуса Фукасава
 Last Period — Гадзэру
 Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation — Тору Мухё
 Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan — Хитаки Кудзэ
 Skull-face Bookseller Honda-san — Адзараси
 The Thousand Musketeers — Николя и Ноэль
 Touken Ranbu: Hanamaru 2 — Саё Самондзи

2019
 Ace of Diamond Act II — Каору Юи
 Case File nº221: Kabukicho — Маки Хокари
 Dr. Stone — Гинро
 Ensemble Stars! — Тори Химэмия
 Kochoki: Wakaki Nobunaga — Ода Хидэтака
 My Roommate is a Cat — Хати
 Sarazanmai — Кадзуки Ясака
 Welcome to Demon School! Iruma-kun — Ирума Судзуки

2020
 Haikyū!! To the Top — Сёё Хината
 Infinite Dendrogram — Хуго Лессепс
 Kakushigoto — Какэру Кэси
 Listeners — Эхо Рек
 Muhyo & Roji’s Bureau of Supernatural Investigation Season 2 — Тору Мухё
 number24 — Ю Масиро
 Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. Kan — Тайси Кавасаки

2021
 Kemono Jihen — Акира Сироянаги

Анимационные фильмы 
2015
 Shisha no Teikoku — Пятница / Джеймс Бонд
 Gekijou-ban Haikyuu!! Owari to Hajimari — Сёё Хината

2021
 Gekijou Henshuuban Kakushigoto: Himegoto wa Nandesuka — Какэру Кэси

Видеоигры 
 I-Chu — Кокоро Ханабуса
 Azure Striker Gunvolt (2014) — Нова / Сидэн
 J-Stars Victory Vs (2014) — Сёё Хината
 Street Fighter V (2016) — Шон Мацуда
 Final Fantasy XV (2016) — Талкотт Хестер (подросток)
 Bungo and Alchemist (2016) — Нанкити Ниими
 Genshin Impact (2020) — Венти
  (2021) — Мидзуки

Дубляж 
 Астрал: Глава 2 — Далтон Ламберт
 100 — Монти Грин
 Однажды в сказке — Белфайр (в молодости)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте VIMS